Salander ist der Familienname folgender Personen:

 Anni C. Salander (* 1990), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Synchronsprecherin
 Axel Salander (* 1955), deutscher Leichtathlet
 Carsten Salander (* 1933), deutscher Physiker und Manager
 Corinna Salander (* 1967), Schienenverkehrsforscherin
 Gustav Adolf Salander (1900–1996), deutscher Jurist, Leiter der Landesbank Bremen

Salander steht für:

 Salander, Pseudonym von Alfred Kober (1885–1963), Schweizer Journalist und Verleger

Siehe auch:
 Martin Salander, Roman von Gottfried Keller (1886)
 Lisbeth Salander, Hauptfigur in Millennium (Romanreihe) von Stieg Larsson